Wüschheim ist

 eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Simmern: Wüschheim (Hunsrück)
 ein Stadtteil von Euskirchen: Wüschheim (Euskirchen)